Ел Ирис има више значења:

 Ел Ирис (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ирис, Пуерто ел Ирис (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ирис (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику